Antamori ist der Familienname folgender Personen:
 Paolo Francesco Antamori (1712–1795), italienischer Kardinal der Römischen Kirche und Bischof von Orvieto
  Tommaso Antamori (um 1671–1751), Rektor der Universität La Sapienza

Siehe auch:
 Giulio Antamoro (1877–1945), italienischer Filmregisseur.